La máscara puede hacer referencia a:

Cine y televisión 
 La Máscara (1994), película dirigida por Chuck Russell
 La Máscara: la serie animada (1995-97), serie animada basada en el cómic y la película La Máscara
 La máscara (2020), un programa concurso de la televisión peruana
 La máscara de la muerte roja (1964), una película dirigida por Roger Corman
 La máscara negra (1982), una serie de televisión española
 La máscara del Zorro (1998), una película estadounidense dirigida por Martin Campbell
 Las máscaras (1971), una telenovela mexicana
 ¿Quién es la máscara? (2022), programa de entretenimiento conducido por Natalia Oreiro.

Ficción 
 La máscara, serie de cómics de Dark Horse, del cual saldría el personaje de La Máscara en su adaptación para cine y televisión

Literatura 
 La máscara de Dimitrios, una novela de espionaje escrita por el británico Eric Ambler
 La máscara de la muerte roja, un cuento del escritor estadounidense Edgar Allan Poe
 La máscara de Ripley, una novela policíaca de Patricia Highsmith
 Las máscaras de Dios, una tetralogía sobre mitología comparada escrita por el mitólogo, escritor y profesor estadounidense Joseph Campbell
 Las máscaras del fascismo, un ensayo del escritor boliviano Juan Claudio Lechín

Otros usos 
 La Máscara (Ateca), personaje principal en la celebración de la Fiesta de San Blas (Ateca)
 La Máscara, seudónimo de un luchador profesional mexicano